Zahovič je priimek več znanih Slovencev:
 Zlatko Zahovič, (*1971), nogometaš
 Luka Zahovič, (*1995), nogometaš

Zunanje povezave